Fight Like a Girl kan syfta på:

 Fight Like a Girl (Bomshel-album) – ett musikalbum av gruppen Bomshel (2009)
 Fight Like a Girl (Bomshel-låt) – singel från ovanstående album
 Fight Like a Girl (Emilie Autumn-album) – ett musikalbum av Emilie Autumn (2012)
 Fight Like a Girl (Emilie Autumn-låt) – singel från ovanstående album